Berényi János (1794–1868) József nádor kamarása
Berényi János (1902–1944) költő, újságíró, író
Berényi János (1938) agrármérnök, politológus
Berényi János (1947) közgazdász, sportvezető
Berényi János (1954–2015) agrármérnök, növénynemesítő